Vierhuis (De Friese Meren), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland.
 Vierhuis (Leeuwarden), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland.

Zie ook:
 Vierhuizen (doorverwijspagina)